Джеймс Ньюман или Джеймс Ньюмен ():* Ньюмен, Джеймс Ричард (род. 1985) — английский певец и автор песен.
 Ньюмен, Джеймс Рой (1907—1966) — американский математик и историк математики.
 Ньюман, Джеймс Хансен (род. 1956) — американский астронавт.